Либан се први пут појавио на Олимпијским играма 1948. године. Од тада Либан је пропустио само једне Летње олимпијске игре и то 1956. године, када се придружила бојкоту игара у Мелбурну у знак протеста због Француског и Британског учешћа у Суецкој кризи.

На Зимским олимпијским играма Либан је такође први пут учествовао 1948. године. Од тада је Либан само два пута пропустио да пошаље своје представнике на игре 1994. и 1998. године. Либан никада није био домаћин олимпијских игара;

Либански олимпијци закључно са 2018. годином су освојили укупно 4 медаље, две сребрне и две бронзане. Све медаље су освојене на Летњим олимпијским играма и то у два спорта: рвању и дизању тегова.

Национални олимпијски комитет Либана (-{Lebanese Olympic Committee}-) је основан 1947. и признат од стране МОКа 1948. године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освајачи медаља на ЛОИ

Освојене медаље на ЗОИ

Спољашње везе 
 
 

Либан на олимпијским играма